

Sigle 
 Grand Old Party ("Gran Vecchio Partito") – soprannome del Partito Repubblicano.
 Group of pictures – gruppo di immagini successive contenute in un flusso video codificato secondo le specifiche MPEG.
 Górnośląski Okręg Przemysłowy (Distretto industriale dell'Alta Slesia) – area industriale polacca, situata nel voivodato della Slesia

Codici 
 GOP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gorakhpur (India)
 gop – codice ISO 639-3 della lingua yeretuar
GOP – Giudice Onorario di Pace